«Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» (1897—1898; ) — одна из наиболее знаменитых картин Поля Гогена. Созданная на Таити, в настоящее время находится в Музее изящных искусств в Бостоне, Массачусетс, США.

Происхождение и история 
Гоген отправился на Таити в 1891 году в поисках общества более природного и простого, чем его родное французское. В дополнение к нескольким другим созданным им картинам, которые выражают его индивидуалистическую мифологию, он начал эту картину в 1897 и закончил в 1898 году. Сам художник считал произведение возвышенной кульминацией своих размышлений. Закончив полотно, он пытался совершить самоубийство, приняв мышьяк, но доза оказалась слишком большой, и приступ сильнейшей рвоты спас ему жизнь.

Хранители Бостонского Музея изящных искусств, где картина находится в настоящее время, постоянно меняют свои записи об истории владения картиной по мере обнаружения новых фактов. В 1898 году Гоген отправил картину Джорджу Даниелю де Монфрейд в Париж. Затем она переходила и продавалась нескольким другим парижским и европейским торговцам и коллекционерам, пока не была куплена Галереей Марии Гарриман в Нью-Йорке в 1936 году. Бостонский Музей изящных искусств приобрёл её у Галереи Марии Гарриман 16 апреля 1936 года.

Картина выставлена в Музее изящных искусств (номер 36.270) в коллекции Томпкинса, часть Галереи Сидни и Эстер Рабб (которая демонстрирует европейское искусство 1870—1900 годов). Она приблизительно  и более

Стиль и анализ 
Гоген задумал покончить жизнь самоубийством после завершения этой картины, что он пытался сделать и ранее. Он указал, что картину нужно читать справа налево — три основные группы фигур иллюстрируют вопросы, поставленные в названии. Три женщины с ребёнком представляют начало жизни; средняя группа символизирует ежедневное существование зрелости; в заключительной группе, по замыслу художника, «старая женщина, приближающаяся к смерти, кажется примирившейся и предавшейся своим размышлениям», у её ног «странная белая птица… представляет бесполезность слов». Голубой идол на заднем плане, по-видимому, представляет то, что Гоген описал как «потусторонний мир». О полноте картины он сказал следующее: «Я верю, что это полотно не только превосходит все мои предыдущие, но и что я никогда не создам что-то лучше или даже похожее».

Картина является ключевой в новаторском постимпрессионистском стиле Гогена; его искусство подчёркивало чёткое использование красок и толстых мазков, принципов импрессионизма и в то же время стремилось передать эмоциональную или экспрессионистскую силу. Оно возникло вместе с другими авангардными течениями XX века, включая кубизм и фовизм.

См. также 
 Смысл жизни

Примечания

Ссылки 
 Музей изобразительных искусств, Бостон

Картины Поля Гогена
Картины из собраний Музея изящных искусств в Бостоне
Картины с обнажёнными женщинами
Картины 1898 года